Frank Conroy ist der Name folgender Personen

* Frank Conroy (Schauspieler) (1890–1964), US-amerikanischer Schauspieler
 Frank Conroy (Schriftsteller) (1936–2005), US-amerikanischer Schriftsteller